Подго́рное () — село,
Подгорненский сельский совет,
Новониколаевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323684001. Население по переписи 2001 года составляло 376 человек.

Является административным центром Подгорненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Дубовый Гай,
Листовка,
Николаевка Вторая.
Новосолёное,
Петропавловка,
Родинское и
Сергеевка.

Географическое положение 
Село Подгорное находится на правом берегу реки Солёная,
на противоположном берегу расположено село Петропавловка.

История 
 Основано как хутор Тиссена во второй половине XIX века выходцами из окрестных сел. 
 В 1921 году переименовано в село Подгорное.

Экономика 
 «Нива», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания